Adam Philippe de Custine – francuski generał
 Astolphe de Custine – francuski pisarz i podróżnik